Reiterdenkmal der Queen Victoria steht für:

 Reiterdenkmal der Queen Victoria (Glasgow), Schottland
 Reiterdenkmal der Queen Victoria (Liverpool), England